Frisdrank
 Jonker Fris, merk van conserven
 Frïs Vodka, Deense wodka
 Fris! (radioprogramma), nachtprogramma op NPO Radio 1

Personen 
 Victor Fris, hoogleraar en stadsarchivaris van Gent